Buna – villaggio del Kenya
 Buna – Census-designated place del Texas
 Buna – villaggio in Papua Nuova Guinea
 Buna – nome albanese del fiume Boiana
 Buna – fiume situato in Bosnia ed Erzegovina
 Buna – altro nome del linguaggio Mbum
 Buna-N – nome commerciale della gomma nitrilica
 Buna-S – nome commerciale della gomma SBR